High (toestand), een toestand die verkregen wordt door gebruik van drugs
 High (film), een Canadese film uit 1967
 High (toneelstuk), een toneelstuk uit 2011 geschreven door Matthew Lombardo

Muziekalbums
 High (The Blue Nile), een album uit 2004 van de Britse popband The Blue Nile
 High (Flotsam & Jetsam), een album uit 1997 van de Amerikaanse thrashmetalband Flotsam & Jetsam
 High (New Model Army), een album uit 2007 van de Britse rockband New Model Army

Muzieknummers
 High (James Blunt), een single uit 2004 van de Britse zanger James Blunt
 High (Knut Anders Sørum), een single uit 2004 van de Noorse zanger Knut Anders Sørum, het was de Noorse inzending voor het Eurovisiesongfestival van dat jaar
 High (The Cure), een single uit 1992 van de Britse band The Cure
 High (Feeder), een single uit 1997 van de Britse rockband Feeder
 High (David Hallyday), een single uit 1988 van de Franse zanger David Hallyday
 High (Lighthouse Family), een single uit 1998 van het Britse duo Lighthouse Family